Первый дивизион 1951/1952 () — 7-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1951/52
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1951 году
Спорт в Норвегии в 1952 году